Dominic Roussel (né le  à Hull, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Roussel est choisi en  position, lors du  tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1988 par les Flyers de Philadelphie alors qu'il évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Cataractes de Shawinigan. Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey au cours de la saison 1991-1992 mais passe l'essentiel de la saison avec le club-école des Flyers, les Bears de Hershey dans la Ligue américaine de hockey. Il reste trois saisons dans l'organisation des Flyers et devient le gardien titulaire de l'équipe pour la 1993-1994. Le , il est échangé aux Jets de Winnipeg contre Tim Cheveldae et un choix de  tour du repêchage 1996 mais re-signe peu après avec les Flyers. Au cours de la saison 1997-1998, il fait un bref passage en Allemagne avec les Starbulls Rosenheim. Le , il est échangé en compagnie de Jeff Staples aux Predators de Nashville contre un choix de  tour du repêchage 1998 puis, neuf jours plus tard, il est échangé contre Chris Mason et Marc Moro aux Mighty Ducks d'Anaheim avec lesquels il dispute trois saisons. Il est réclamé au ballotage le  par les Oilers d'Edmonton avec qui il joue huit matches. Il dispute cinq rencontres avec les Rapides de LaSalle dans la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec avant de signer un dernier contrat qui le ramène en Allemagne avec les Lions de Francfort. Il prend sa retraite en 2003.

Statistiques 

| 1986-1987 || Lions du Lac Saint-Louis || MAAA || 24 || 7 || 12 || 3 || 804 || 112 || 5,1 ||  || 1 ||  || 2 || 0 || 2 || 134 || 7 || 3,13 ||  || 0 || -
|-
| 1987-1988 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 51 || 18 || 25 || 4 ||  || 251 || 5,18 ||  || 0 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 21 || 11 || 6 || 0 ||  || 78 || 4,11 ||  || 0 || 29 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 46 || 24 || 15 || 2 ||  || 171 || 4,02 ||  || 0 || 33 || 10 || 6 || 4 || 638 || 36 || 3,39 ||  || 0 || 4
|-
| 1989-1990 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 37 || 20 || 14 || 1 ||  || 133 || 4,02 ||  || 0 || 59 || 2 || 1 || 1 || 120 || 12 || 6 ||  || 0 || 0
|-
| 1990-1991 || Bears de Hershey || LAH || 45 || 20 || 14 || 7 ||  || 151 || 3,61 ||  || 1 || 27 || 7 || 3 || 4 || 366 || 21 || 3,44 ||  || 0 || 2
|-
| 1991-1992 || Flyers de Philadelphie || LNH || 17 || 7 || 8 || 2 || 922 || 40 || 2,6 || 90,8 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Bears de Hershey || LAH || 35 || 15 || 11 || 6 ||  || 121 || 3,56 ||  || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Flyers de Philadelphie || LNH || 34 || 13 || 11 || 5 ||  || 111 || 3,76 || 88,1 || 1 || 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Bears de Hershey || LAH || 6 || 0 || 3 || 3 || 372 || 23 || 3,71 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Flyers de Philadelphie || LNH || 60 || 29 || 20 || 5 ||  || 183 || 3,34 || 89,6 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Flyers de Philadelphie || LNH || 19 || 11 || 7 || 0 ||  || 42 || 2,34 || 91,4 || 1 || 6 || 1 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Bears de Hershey || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 5 || 5,07 || 86,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Flyers de Philadelphie || LNH || 9 || 2 || 3 || 2 || 456 || 22 || 2,89 || 87,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Bears de Hershey || LAH || 12 || 4 || 4 || 3 || 690 || 32 || 2,78 || 91,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Jets de Winnipeg || LNH || 7 || 2 || 2 || 0 || 285 || 16 || 3,37 || 88,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 36 || 18 || 9 || 3 ||  || 82 || 2,66 || 91,6 || 2 || 18 || 1 || 0 || 0 || 26 || 3 || 6,93 ||  || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Starbulls Rosenheim || DEL || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 12 || 6 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 18 || 4 || 5 || 4 || 884 || 37 || 2,51 || 92,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 20 || 6 || 5 || 3 || 988 || 52 || 3,16 || 88,3 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 13 || 2 || 5 || 2 || 653 || 31 || 2,85 || 89,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Oilers d'Edmonton || LNH || 8 || 1 || 4 || 0 || 348 || 21 || 3,62 || 86,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Rapides de LaSalle || LHSPQ || 5 || 2 || 2 || 1 || 304 || 22 || 4,35 ||  || 0 || 0 || 4 || 0 || 4 || 248 || 24 || 5,8 ||  || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || Lions de Francfort || DEL || 38 ||  ||  ||  ||  || 109 || 3,01 ||  || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 205 || 77 || 70 || 23 ||  || 555 || 3,12 || 89,5 || 7 || 33 || 1 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0

Références 

Naissance en février 1970
Naissance en Outaouais
Personnalité sportive liée à Gatineau
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Frankfurt Lions